Влади́мир Дергачёв:
 Дергачёв, Владимир Александрович (род. 1945) — украинский геополитик, географ-экономист.
 Дергачёв, Владимир Алексеевич (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Дергачёв, Владимир Владимирович (1949—2000) — историк, архитектор-реставратор, автор статей по церковной археологии.